Rosendo Hernández puede referirse a:

 Rosendo Hernández, futbolista español.
 Rosendo Hernández, automovilista argentino.
 Autódromo Rosendo Hernández, circuito de carreras de  San Luis, Argentina.